Autostrada A37 (Holandia)
 Autostrada A37 (Niemcy)
 Autostrada A37 (Portugalia)